Сезон 2020—2021 Серии С стал седьмым сезоном для этого турнира в обновлённом формате, третьего дивизиона итальянкой футбольной системы.

Команды 
Изначально лига состояла из 60 команд, но после исключения Трапани их стало 59.

Выбыли из серии B 
 Перуджа
 Трапани (впоследствии исключён)
 Юве Стабия
 Ливорно

Вышли из серии D 
 Луккезе (победитель группы A)
 Про Сесто (победитель группы B)
 Леньяго Салус (победитель группы C)
 Мантова (победитель группы D)
 Гроссето (победитель группы E)
 Мателика (победитель группы F)
 Туррис (победитель группы G)
 Фоджа (победитель группы H)
 Палермо (победитель группы I)

Сохранение мест 
После расформирования команд Сикула Леонцио и Сиена, два выбывших клуба сохранили прописку в серии C.
 Джиана Эрминио
 Равенна

По ходу сезона 
4 октября 2020 года «Трапани» был исключён из лиги после того, как не сыграл два матча подряд.

Стадионы и города

Региональное представительство

Группа A (Север и центральный запад)

Группа B (Север и центральный восток)

Группа C (Центр и юг)

Плей-офф на выход 
В плей-офф на выход в серию B приняли участие 28 команда, из которых победителем могла быть только одна.

Первый предварительный раунд 
В матчах участвуют команды, занявшие 5-е и 10-е, 6-е и 9-е и 7-е и 8-е места. В группе с лучшей командой, занявшей 4-е место, команда, занявшая 5-е место, автоматически проходит во второй предварительный раунд, а пересмотренные результаты: 6-е против 11-го, 7-е против 10-го и 8-е против 9-го. Если команды имеют равное количество очков после основного времени, команда, занявшая более высокое место, продвигается вперед.

Матчи были сыграны 9 мая 2021 года. Игра «Триестина» — «Виртус Верона», первоначально запланированная на 9 мая 2021 года, была отложена из-за восьми случаев заражения COVID-19 с участием последнего клуба. Позже матч был сыгран 16 мая 2021 года. . Match was later played on 16 May 2021.

|}

Второй предварительный раунд 
В матчах команда, занявшая 4-е место, сыграет с командой с худшим результатом, а команда, занявшая лучшее место, с командой, занявшей 2-е место в первом предварительном раунде. Лучшая команда, занявшая 4-е место в регулярном сезоне, автоматически проходит в первый национальный раунд, и её место переходит к команде, занявшей 5-е место в той же группе. Если команды имеют равное количество очков после основного времени, команда, занявшая более высокое место, продвигается вперед. Игры состоялись 19 мая 2021 года.

|}

Первый национальный раунд 
Три команды, занявшие 3-е место, лучшая команда, занявшая 4-е место, и команда, занявшая лучшее место во втором предварительном раунде (Бари), посеяны и принимают ответный матч. Правило выездного гола не применяется. Если команды равны по сумме, сеяная команда продвигается вперед.

Жеребьевка первого национального раунда состоялась 20 мая 2021 года в 11:00 по центральноевропейскому времени (UTC+2). Первые матчи были сыграны 23 мая 2021 года, а ответные — 26 мая 2021 года.

|}

Второй национальный раунд 
Три команды, занявшие вторые места, и команда, занявшая лучшее место в первом национальном раунд (Südtirol) посеяны и принимают ответный матч. Правило выездного гола не применяется. Если команды равны по сумме, сеяная команда продвигается вперед.

Жеребьевка первого национального раунда состоялась 27 мая 2021 года в 11:00 по центральноевропейскому времени (UTC+2). Первые матчи были сыграны 30 мая 2021 года, а ответные — 2 июня 2021 года.

|}

Финал четырёх 
Правило выездного гола не применяется. Если команды равны по сумме двух матчей, победитель определяется в дополнительное время и, если требуется, в серии пенальти.

Жеребьевка «Финала четырёх» состоялась 27 мая 2021 года в 11:00 CEST (UTC+2) после жеребьевки второго национального раунда. Полуфинальные матчи были сыграны 6 и 9 июня 2021 года, а финальные матчи — 13 и 17 июня 2021 года.

Алессандрия  вышла в Серию B.

Плей-офф на вылет 
Всего в плей-аут на вылет вышли 6 команд. В матчах участвуют команды, занявшие 16-е и 19-е и 17-е и 18-е места, а команда, занявшая более высокое место, играет дома в ответном матче. Правило выездного гола не применяется. Если команды равны по сумме двух матчей, команда, занявшая более низкое место, переводится в Серию D.

Первые полуфиналы были сыграны 15 мая 2021 года, вторые — 22 мая. Игра Фано против Имолезе была отложена из-за группы подтвержденных случаев COVID-19 с участием бывшей команды. Матч был сыгран 22 мая 2021 года, а ответный матч — 29 мая 2021 года.

|}

Примечания 

Сезоны Серии C Италии по футболу
Футбол в Италии в сезоне 2020/2021